Der TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2019 war ein Tennisturnier der Damen in Istanbul. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 22.  bis 28. April 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Pauline Parmentier im Einzel und die Paarung Liang Chen/Zhang Shuai im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2019 fand vom 21. bis 22. April 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Istanbul